L'espressione disastro del K2 si riferisce a tre diversi eventi:

 il disastro del K2 del 1986
 il disastro del K2 del 1995
 il disastro del K2 del 2008.